Il doppio del torneo di tennis Kosice Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Filip Polášek e Lukáš Rosol che hanno battuto in finale Leonardo Azzaro e Flavio Cipolla 6-1, 7-65.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Flavio Cipolla (finale)
 Filip Polášek /  Lukáš Rosol (Campioni)

 Thierry Ascione /  Jérémy Chardy (primo turno)
 Carlos Poch Gradin /  Gabriel Trujillo Soler (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kosice Open 2007